Саух — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саух, Ефросиния Архиповна (1912—1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Саух, Юрий Васильевич (1951—2021) — советский футболист, защитник, российский тренер.